Vive la vie!, een televisieprogramma op Eén met Karl Vannieuwkerke
 Vive la vie (kortfilm), een kortfilm uit 1937 van filmregisseur Jean Epstein
 Vive la vie (boek), een boek van Ingrid van Willenswaard
 Vive la vie (album), een album van de Franse popgroep Twin Twin